La Birinşi Lïga 2011 è stata la 17ª edizione della seconda serie del campionato kazako di calcio.

Stagione

Novità 
Al termine della stagione 2010, il  e il  sono salite in Qazaqstan Prem'er Ligasy. Dalla Qazaqstan Prem'er Ligasy sono retrocesse  e . L' è retrocesso in terza serie, dalla quale è stato promosso il .

Formula 
Le diciotto squadre si affrontano in un girone all'italiana con partite di andata e ritorno.

Classifica 

Legenda:
      Promossa in Qazaqstan Prem'er Ligasy 2012
      Escluso a campionato in corso.

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Note

Voci correlate 
 Qazaqstan Prem'er Ligasy 2011
 Qazaqstan Kubogy 2011

Campionato kazako di calcio
Calcio nel 2011